Era la prima edizione del torneo.

Il singolare del torneo di tennis Casino Cup Hittfield 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Lisa Bonder che ha battuto in finale Renáta Tomanová 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Duk-Hee Lee (primo turno)
 Lucia Romanov (secondo turno)
 Patrícia Medrado (secondo turno)
 Lisa Bonder (campionessa)

 Petra Delhees (primo turno)
 Beth Norton (secondo turno)
 Renáta Tomanová (finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Casino Cup Hittfield 1982